Bannholzgraben ist ein Gewässername:

 Bannholzgraben (Ach), linker Zufluss der Ach oder hier auch Obern­ach bei Schönberg, Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim, Bayern
 Bannholzgraben (Eiderbach), rechter Zufluss des Eiderbachs (zum Marsbach) bei Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Bannholzgraben, möglicherweise Zweitname des Nonnengrundgrabens, linker Zufluss der Elsenz vor Reihen, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bannholzgraben (Landgraben) – zwei nahe dem Heddesheimer Musthof physisch verbundene Gräben im Hessischen Ried und seiner südlichen Fortsetzung in Baden-Württemberg, die beide in den Weschnitz-Zufluss Landgraben entwässern; flussabwärts:
 Bannholzgraben (Landgraben, Weinheim), linker Zufluss bei Ofling, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 hat einen rechten und dann einen linken Grabenzulauf gleichen Namens nahe dem Musthof, Gemeinde Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Bannholzgraben (Landgraben, Lampertheim), linker Zufluss  bei Hüttenfeld, Stadt Lampertheim, Landkreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Bannholzbach